Into the Void – brano musicale dei Black Sabbath del 1971 reinterpretato successivamente anche da altri artisti
Into The Void – album dei Cheetah Chrome Motherfuckers del 1989
Into the Void – singolo dei Nine Inch Nails del 2000